Emerson School ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Emerson School (Colorado), NRHP-Nr. 97001169
 Emerson School (Iowa), NRHP-Nr. 04001403
 Emerson School (Kentucky), NRHP-Nr. 82002710
 Emerson School (Montana), NRHP-Nr. 90001212